Temps présent est un hebdomadaire français publié de 1937 à 1940, puis de 1944 à 1947.
 Temps présent est un magazine d'information de la Radio télévision suisse créé en 1969.

Voir aussi 
 Présent (linguistique)

Homonymie de titre